Reportage imaginaire sur un festival pop américain, ou Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról en hongrois, peut faire référence à :
 Reportage imaginaire sur un festival pop américain, récit de l'écrivain hongrois Tibor Déry paru en 1971,
 Reportage imaginaire sur un festival pop américain, comédie musicale créée en 1973 par Pós Sándor, Presser Gábor et Adamis Anna, d'après l'œuvre de Tibor Déry.